Бори́с Салтыко́в:
 Салтыков, Борис Георгиевич (род. 1940) — российский государственный и политический деятель.